Уи́льям Ми́ллер: Миллер, Уильям Аллен (1817—1870) — британский химик и астроном.
 Миллер, Уильям (1782—1849) — американский религиозный деятель, основатель адвентизма.
 Миллер, Уильям (1905—1985) — американский спортсмен (академическая гребля), серебряный призёр Олимпийских игр 1928 и 1932.
 Миллер, Уильям (1864—1945) — английский историк, политолог и журналист.
 Миллер, Уильям Престон (1930—2016) — американский спортсмен (лёгкая атлетика), серебряный призёр Олимпийских игр 1952 года.
 Миллер, Уильям Грин (род. 1931) — американский дипломат, посол США на Украине (1993—1998).
 Миллер, Уильям Т. (1911—1998) — американский химик, участник Манхэттенского проекта.
 Миллер, Уильям Хеллоуз (1801—1880) — валлийский учёный-геолог, кавалер Королевской медали Лондонского общества.
 Миллер, Уильям Эдвард (1914—1983) — американский юрист и политик.